Eliáš může být:

 Prorok Elijáš – biblická postava

příjmení osob
 Alois Eliáš (1890–1942) – český politik a hrdina domácího odboje za druhé světové války
 Bohumil Eliáš starší (1937–2005) – český sklářský výtvarník, sochař, malíř a grafik
 Bohumil Eliáš mladší (* 1980) – český sochař, malíř a sklář
 Bohuslav Eliáš (1920–2005) – český pedagog, filozof a překladatel
 František Eliáš (1847–1903) – český soudce a politik, poslanec Moravského zemského sněmu
 Irena Eliášová (* 1953) – romská spisovatelka
 Jan Eliáš (* 1965) – soudce Nejvyššího soudu České republiky
 Jaroslav Eliáš (* 1940) – český lékař a varhaník
 Jiří Eliáš (1908–1960) – český klavírista a hudební skladatel
 Karel Eliáš (* 1955) – český právník, právní vědec
 Luděk Eliáš (1923–2018) – český herec, režisér a divadelní ředitel
 Mirko Eliáš (1899–1938) – český herec
 Patrik Eliáš (* 1976) – český hokejista
 Pavel Eliáš (* 1986) – český fotbalista
 Petr Eliáš – více různých osobností
 Tobiáš Eliáš viz T. E. Tisovský
 Vladimír Eliáš (1903–1945) – český důstojník a oběť druhé světové války
 Vojtěch Eliáš (* 1967) – český katolický kněz a pedagog

jméno osob
 viz Eliáš (jméno)

jiné
 Eliáš (Mendelssohn) – oratorium Felixe Mendelssohna-Bartholdyho
 Eliáš (pracovní tábor) – tábory nucené práce Eliáš I. a II. při jáchymovských uranových dolech

Související články 
 Eliášův oheň – meteorologický jev
 Elijáš Baley – fiktivní detektiv z literární tvorby spisovatele Isaaca Asimova
 Elijas
 Elias – jméno
 Ilja – rusky, česky